Лас Есмералдас има више значења:

 Лас Есмералдас (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Есмералдас, Пуерто дел Органо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Есмералдас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику